Carlos Víctor Aramayo – imprenditore boliviano
 Ernesto Cavour Aramayo – cantante, musicista e artista boliviano
 Robert Aramayo – attore britannico